Grup Nacionalista Integral, partit polític històric d'Andorra
 Global Network Initiative, organització no governamental contra la censura i a favor de la privadesa a Internet
 Renda Nacional Bruta (del seu nom en anglès Gross National Income), mesura dels bens produïts en un any pels ciutadans d'un país
 Gni també és l'abreviatura de la guanina, mineral de la classe dels minerals orgànics